Crocodylus falconensis es una especie extinta de crocodílido que vivió a principios del Plioceno en la zona inferior del Miembro Vergel de la Formación San Gregorio de Venezuela. C. falconensis fue nombrado en 2013 y se piensa que es el miembro más basal entre las especies conocidas de cocodrilos neotropicales. El siguiente cladograma sigue el análisis llevado a cabo por Scheyer et al. (2013).

Referencias 

Crocodylus
Crocodilianos extintos
Crocodilomorfos del Plioceno
Crocodilomorfos extintos de América del Sur